Fobos može značiti:

 Fobos (mjesec), Marsov satelit
 Fobos (mitologija): prema grčkoj mitologiji Fobos (grč. strah) i Deimos (grč. užas) su pratioci boga Aresa.